|-
| 182201 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182202 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182203 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182204 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182205 - ||  || 24 noiembrie 2000 ||  || , 
|-
| 182206 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182207 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182208 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182209 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182210 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182211 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182212 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182213 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182214 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182215 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 182216 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182217 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182218 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182219 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182220 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182221 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182222 - ||  || 16 decembrie 2000 || Kitt Peak || , , 
|-
| 182223 - ||  || 17 decembrie 2000 || Kitt Peak || M. J. Holman, B. J. Gladman, T. Grav
|-
| 182224 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182225 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182226 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 182227 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182228 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182229 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182230 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182231 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182232 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182233 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182234 - ||  || 16 februarie 2001 || Oaxaca || 
|-
| 182235 - ||  || 17 februarie 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 182236 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182237 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182238 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182239 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182240 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182241 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182242 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182243 - ||  || 20 martie 2001 || Eskridge || 
|-
| 182244 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182245 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182246 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182247 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182248 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182249 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182250 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182251 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182252 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182253 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182254 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182255 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182256 - ||  || 24 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182257 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182258 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182259 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182260 - ||  || 14 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182261 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182262 - || 2001 HA || 17 aprilie 2001 ||  || 
|-
| 182263 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182264 - ||  || 17 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182265 - ||  || 26 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182266 - ||  || 26 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182267 - ||  || 27 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182268 - ||  || 27 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182269 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182270 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182271 - ||  || 24 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182272 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182273 - || 2001 KA || 16 mai 2001 || Nogales || 
|-
| 182274 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182275 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182276 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182277 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182278 - ||  || 20 mai 2001 ||  || , 
|-
| 182279 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182280 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182281 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182282 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182283 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182284 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182285 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182286 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182287 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182288 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182289 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182290 - ||  || 20 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182291 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182292 - ||  || 25 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182293 - ||  || 31 mai 2001 || Palomar || NEAT
|-
|  ||  || 24 mai 2001 ||  || 
|-
| 182295 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182296 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182297 - ||  || 28 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182298 - ||  || 25 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182299 - ||  || 12 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182300 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-